Gilmore puede hacer referencia a:

Apellido 
Alan C. Gilmore: astrónomo neozelandés
Artis Gilmore: jugador de baloncesto estadounidense (1948- )
Charles W. Gilmore: paleontólogo estadounidense (1874-1945)
Danny Gilmore: actor de Québéc (1973- )
Don Gilmore: productor musical estadounidense
Fred Gilmore: boxeador estadounidense (1887-1969)
Gary Gilmore: criminal estadounidense (1940-1977)
Greg Gilmore: músico estadounidense (1962- )
Grover C. Gilmore: psicólogo estadounidense (1962- )
John Gilmore: activista e informático estadounidense (1957- )
Mary Gilmore: poeta australiana (1865-1962)
Melvin Randolph Gilmore: etnobotánico estadounidense (1868-1940)
William Gilmore Simms: poeta, novelista e historiador estadounidense (1806–1870)

Cine y televisión 
Gilmore Girls: serie de televisión estadounidense
Happy Gilmore: película estadounidense de 1996

Toponimia 
Gilmore: ciudad estadounidense del Estado de Arkansas
Gilmore: lugar ubicado en el censo estadounidense en el Estado de Maryland
Gilmore City: ciudad estadounidense del Estado de Iowa
Municipio de Gilmore: en el Estado de Dakota del Norte
Municipio de Gilmore: en el condado de Benzie, Míchigan
Municipio de Gilmore: en el condado de Isabella, Míchigan
Municipio de Gilmore: en el Estado de Pensilvania